Седам — українська мережа супермаркетів, що нараховує 20 торговельних об'єктів у Чернігівській області.

Мережа відділень

Чернігів 
 вул. Космонавтів 2-а
 вул. Рокоссовського 8
 вул. Волковича 19
 пр-т Перемоги 91
 вул. Родимцева 5
 вул. Савчука 9-а
 вул. Красносільського 61
 вул. Доценка 24 а
 вул. Червоногвардійська 29
 вул. 50 років ВЛКСМ 14
 пр-т Миру 42-а
 вул. Бєлова 28-а
 вул. Івана Богуна, 46
 вул. Д. Самоквасова, 7
 вул. Захисників України, 16
 вул. Заньковецької, 30
 вул. Пухова 129

Ріпки 
 вул. Святомиколаївська 97-а

Городня 
 вул. Леніна 11

Сновськ 
 вул. Залізнична 8

Головний офіс 
м. Чернігів, вул. Інструментальна 5

Примітки

Посилання 

Підприємства роздрібної торгівлі України
1999 у Чернігівській області